Malàkhovo (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia
 Malàkhovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia